Валентин Матвеев:
 Матвеев, Валентин Алексеевич (1908—1968) — советский архитектор.
 Матвеев, Валентин Владимирович (род. 1929) — лауреат Государственной премии СССР.
 Матвеев, Валентин Григорьевич (род. 1943) — народный депутат Украины 3-7 созывов.
 Матвеев, Валентин Сергеевич (род. 1931) — советский и российский композитор и пианист, педагог.
 Матвеев, Валентин Степанович (1924—2001) — советский и российский психолог, педагог, популяризатор науки.